Daa sau  DAA se poate referi la:

Locuri 
 Daa, un loc din Tanzania

Acronime 
 DAA - Direct Access Archive, format proprietar pentru arhive digitale cu fișiere conținând în primul rând imagini digitale
 DAA - Direct anonymous attestation, protocol criptografic de verificare al unei platforme, simultan cu păstrarea caracterului privat.